Shosh kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Shoshit, kommun, Shkodër prefektur,

Azerbajdzjan 

 Shushikend, ort, Chodzjaly, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar